Ngon peut désigner :
 Ngon, un village du Cameroun dans la commune d'Akoeman ;
 Ngon, un village du Cameroun dans la commune de Ngoumou ;
 Ngon, un village du Cameroun dans la commune de Sangmélima.